Cooper (band), een Nederlandse punkband
 Cooper (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Cooper (Texas)
 Cooper Car Company, een historisch automerk
 Cooper Tires, een Amerikaans bandenmerk

Personen:
 Alice Cooper, een rockzanger en musicus
 Charlotte Cooper, een Engelse tennisster
 D.B. Cooper, een voortvluchtig vliegtuigkaper
 Gary Cooper, een Amerikaans filmacteur
 Gordon Cooper, een Amerikaans ruimtevaarder
 Isaac Cooper, een Australisch zwemmer
 Jackie Cooper, een Amerikaans acteur, regisseur en producent
 James Fenimore Cooper, een Amerikaans schrijver
 Jeanne Cooper, een Amerikaans actrice
 John Cooper (constructeur), een voormalig autocoureur en constructeur van de Mini Cooper
 John Cooper (coureur), een voormalig motorcoureur
 John Coprario (eigenlijk John Cooper), een Engels renaissancecomponist
 Kenneth Cooper,  uitvinder van de coopertest en aerobics
 Kenny Cooper, een Amerikaans voetballer
 Leon Cooper, een Amerikaans natuurkundige
 Martin Cooper, een Amerikaans uitvinder en ondernemer
 Roy Cooper, een Amerikaans politicus
 Tommy Cooper, een Brits komiek en illusionist